Körperschaftsteuergesetz steht für:
  Körperschaftsteuergesetz (Deutschland), KStG
  Körperschaftsteuergesetz 1988, KStG 1988 (Österreich)

Siehe auch:
 Körperschaftsteuer